Copeland House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Copeland House (South Carolina), NRHP-Nr. 91001494
 Copeland House (Tennessee), NRHP-Nr. 84003674